Kaszabobates är ett släkte av kvalster. Kaszabobates ingår i familjen Oribellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Kaszabobates